Оромо:

 Оромо — народ, проживающий в Эфиопии и на севере Кении.
 Оромо — язык кушитской ветви афразийской языковой макросемьи, распространён в восточной части северной Африки, в районе полуострова Сомали, Эфиопии и северной части Кении.
 Оромо — блюдо алтайской и киргизской кухни, представляет собой рулет из теста с начинкой из фарша и/или овощей и приготовленный на пару в манты-каскане (пароварке).
  — одна из политических партий Эфиопии.
  — одна из политических партий Эфиопии.
  — одна из политических партий Эфиопии.

См. также 
 Оромокто
 Оромия (значения)